Charles Pièrre Verhulst (1774-1820) – pittore belga
 Mayken Verhulst (1518-1599) – miniaturista e pittrice fiamminga
 Pierre François Verhulst (1804-1849) – matematico e statistico belga
Johannes Verhulst (1816-1891) – compositore e direttore d'orchestra olandese
 Sébastien Verhulst (1907-1944) – calciatore belga
Adriaan Verhulst (1929-2002) – storico medievista belga
René Verhulst (1960) – scrittore e politico dei Paesi Bassi
 Gert Verhulst (1968) – attore, sceneggiatore e regista belga fiammingo
Dimitri Verhulst (1972) – scrittore, drammaturgo e sceneggiatore belga
Davino Verhulst (1987) – calciatore belga
Marie Verhulst (1995) – attrice belga fiamminga